Келтска лига у рагбију 2003/04. (службени назив: 2003–04 Celtic League) је била 3. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 12 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске.

Титулу су освојили Скарлетси.

Учесници

Табела

Статистика и награде 

Највише поена

  Нил Џенкинс 273, Келтик вориорси
  Гевин Хенсон 265, Оспрејс
  Герет Бовен 240, Скарлетс
  Брајан Омира 195, Ленстер
  Перси Монтгомери 191, Њупорт

Највише есеја

  Џејми Робинсон 12, Кардиф
  Конор Мекфилипс 11, Конот
  Џејсон Форстер 9, Њупорт
  Тајрон Хоу 9, Алстер
  Шон Ламонт 9, Глазгов

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2003.
Рагби у 2004.